Ел Седрал има више значења:

 Ел Седрал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седрал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седрал (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрал, Ла Ескондида (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрал (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седрал (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седрал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седрал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седрал (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Седрал (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Седрал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Седрал (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Седрал (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Седрал (Кокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Седрал (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Седрал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Седрал (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Седрал (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Седрал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Седрал (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Седрал (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Седрал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Седрал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Седрал (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Седрал (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Седрал (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Седрал (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Седрал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал, Пало Гачо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал, Побладо ел Седрал (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал, Модесто Мендез (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седрал (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Седрал (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Седрал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Седрал (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику